Фредерик Корнуоллис (; Лондон, 22 февраля 1713 — Ламбет, 19 марта 1783) — 87-й архиепископ Кентерберийский (1768—1783).

Биография

Ранние годы 
Фредерик Корнуоллис был седьмым сыном Чарльза, 4-го барона Корнуоллиса (1675—1722) и его жены Шарлотты Батлер (ум. 1725), дочери Ричарда Батлера, 1-го герцога Аррана. Братом-близнецом Фредерика был , ставший известным военачальником.

В 1725—1728 годах Корнуоллис обучался в Итонском колледже, в 1732 году поступил в Колледж Христа (Кембридж), в 1737 получил степень бакалавра искусств.

В 1739 году Корнуоллис был посвящён в диакона и стал преподавать в своём колледже, в 1742 году рукоположён в священника, в 1748 году получил степень доктора богословия.

Церковное служение 
В 1740 году стал ректором церкви в  (Саффолк), а в 1742 — в  (Норфолк). В 1746 году стал капелланом Георга II и каноником Виндзора (то есть настоятелем домовой часовни Святого Георгия в королевской резиденции — Виндзорском замке). В 1747 году Корнуоллис стал пребендарием Линкольнского собора, в 1750 году — каноником собора Святого Павла, а в 1766 году — деканом этого собора. В 1750 году Корнуоллис стал .

Архиепископ Кентерберийский 
В 1768 году после смерти Томаса Секкера Корнуоллис при поддержке герцога Графтона занял Кентерберийскую архиепископскую кафедру, хотя ранее ему не далось добиться перевода на . Он не только совершал положенные объезды епархий, но и регулярно принимал представителей духовенства в Ламбетском дворце (правда, король Георг III однажды высказал своё неудовольствие по поводу превращения архиепископской резиденции в место светских раутов). Архиепископ не слишком усердно участвовал в работе Палаты лордов, но поддержал кампанию за введение поправок в законодательство о присяге духовенства и университетских преподавателей на верность 39 статьям англиканского вероисповедания и выступил в 1772 году против так называемой «петиции таверны Feathers» о замене для диссентеров письменного признания истинности 39 статей на декларацию веры в Библию. Корнуоллис делал пожертвования в фонд помощи американскому епископальному духовенству, низложенному в 1776 году и всячески поддерживал деятельность Объединённого общества распространения Евангелия. Он также не разделял усилившейся во второй половине XVIII века паранойи относительно «католической угрозы», и в 1780 году Ламбетский дворец едва не стал объектом нападений участников «бунта Гордона».

Фредерик Корнуоллис умер 19 марта 1783 года в Ламбетском дворце и был похоронен в Ламбетской церкви 27 марта.

Семья 
8 февраля 1759 года Корнуоллис женился на Каролине Таунсенд, дочери Уильяма Таунсенда и внучке Чарльза Таунсенда, 2-го виконта Таунсенда. Каролина умерла 5 января 1809 года, детей у супругов не было.

Примечания

Литература

Ссылки 
 G. M. Ditchfield Cornwallis Frederick//Oxford Dictionary of National Biography

Государственные деятели Англии
Церковные деятели XVIII века
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Христа
Англиканские архиепископы Кентерберийские